Boob Bangers ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Evil Angel. Regisseur der Filme ist Jonni Darkko.

Von 2004 bis 2011 sind acht Teile der Serie erschienen. Die Reihe wurde 2007 mit dem AVN Award in der Kategorie Best Specialty Series – Big Bust ausgezeichnet. Es spielten bereits bekannte Darstellerinnen in der Serie mit, etwa Gianna Michaels, Lisa Ann, Phoenix Marie oder Tory Lane.

Darstellerinnen 
 Boob Bangers 1 (2004): Haley Paige, Luccia, Missy Monroe, Misty Mendez, Piper Austin, Tiffany Mynx
 Boob Bangers 2 (2005): Brandy Talore, Gianna Michaels, Kianna Dior, RayVeness, Sara Stone, Lisa Sparxxx
 Boob Bangers 3 (2006): Adrianna Nicole, Candy Manson, Texas Presley, Tory Lane, Velicity Von
 Boob Bangers 4 (2007): Amy Ried, Natasha Nice, Rucca Page, Ryaan Reynolds, Vicky Vette, Whitney Stevens
 Boob Bangers 5 (2008): Aiden Starr, Carmella Bing, Claire Dames, Evie Delatosso, Renae Cruz, Riley Evans, Stacy Adams
 Boob Bangers 6 (2009): Claudia KeAloha, Diamond Foxxx, Gianna Michaels, Jayden Jaymes, Lisa Ann, Phoenix Marie
 Boob Bangers 7 (2010): Alia Janine, Jaylene Rio, Jessica Moore, Katie Kox, McKenzie Lee, Sophie Dee
 Boob Bangers 8 (2011): Alanah Rae, Angel Vain, Kianna Dior, McKenzie Lee, Yurizan Beltran

Auszeichnungen 
 2007: AVN Award – Best Specialty Series – Big Bust

Weblinks 
 Boob Bangers in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film